Das Vanessa Phillips Women’s Tournament 2 2013 war ein Damen-Tennisturnier der ITF in Eilat. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2013 und fand vom 26. Januar bis 2. Februar 2013 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan auf der ITF Homepage

ITF Women’s Circuit 2013
Tennisturnier in Eilat